Abbé Bouteyre
Présailles#Lieux et monuments

 Charles Louis Eugène Assezat de Bouteyre (1864-1942), peintre français.